Il gruppo della valleriite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della valleriite 
 Haapalaite
 Valleriite
 Yushkinite

Note 

Valleriite